Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „9”:

Polskie:
 9 Brygada Jazdy (1920–1921) → IX Brygada Jazdy (1921–1924) → 9 Samodzielna Brygada Kawalerii (1924–1937) → Nowogródzka Brygada Kawalerii
 9 Brygada Kawalerii Pancernej (od 1994)

Austro-węgierska:
 9 Brygada Kawalerii (1876–1918)